Sakar steht für:

 Sakar, Gebirge in Bulgarien
 Sakar (Insel), Vulkaninsel in Papua-Neuguinea
 Pulau Sakar, Insel in Malaysia
 Sakar International, US-amerikanisches Unternehmen

Şakar ist der Familienname folgender Personen:
 Ertuğrul Şakar (* 1977), türkischer Schauspieler
 Fatma Sakar (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Zafer Şakar (* 1985), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pulau Sakar, malaysische Insel